Александров, Геннадий:
 Александров, Геннадий Дмитриевич (род. 1942) — скульптор, заслуженный художник Российской Федерации.
 
 Александров, Геннадий Сергеевич (род. 1937) — советский композитор.